El término gymnasium puede referirse a:

 Gymnasium, institución de educación secundaria propia, especialmente, del sistema educativo alemán.
 Gymnasium UNT, escuela media de la U.N.T. (Universidad Nacional de Tucumán), ubicada en Argentina.
 Gymnasium, latín para el gimnasio de la Antigua Grecia.